Red Hook – miasto na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych
Miejscowości w USA:
 Red Hook – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Red Hook – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
Gminy w USA:
 Red Hook (ang. Red Hook Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess